Тартышево — название населённых пунктов в России:

 Тартышево — деревня в Бирском районе Башкортостана.
 Тартышево — деревня в Юрьев-Польском районе Владимирской области.